Гаэта́но Тумиа́ти (; 6 мая 1918, Феррара — 28 октября 2012, Феррара) — итальянский журналист, писатель и литературный критик.

Биография 
Родился 6 мая 1918 года в Ферраре в семье адвоката. Отец Леопольд работал адвокатом, дядя Гуалтьеро — актёр и режиссёр, другой дядя Доминик — писатель и драматург, дядя Коррадо — поэт и журналист. Учился в церковном школе Варнавитов, затем по стопам отца поступил на университет по специальности юриспруденция, где вступил в  (GUF). Окончил университет с отличием.

Во время Второй мировой войны добровольцем записался в армию, направлен в Ливию. Был взят в плен, интернирован в лагерь для военнопленных в Херфорде, штат Техас, США. Воспоминания об этом периоде жизни позднее легли в основу его книги Prigionieri nel Texas («Заключенные в Техасе»), опубликованной в 1985 году. Его брат Франческо Тумиати стал партизаном, был схвачен и расстрелян фашистами в Кантиано 17 мая 1944 года. Вернулся в Италию в 1946 году, сделал журналистскую карьеру, работал в Китае и Северной Корее журналистом газеты Avanti!, затем редактором L'Illustrazione Italiana и специальным корреспондентом La Stampa. Позже занимал пост заместителя главного редактора Panorama и работал с Il Secolo XIX.

В 1976 году стал лауреатом премии Кампьелло за роман «Il busto di gesso» («Гипсовый бюст»).

Умер 28 октября 2012 года в Ферраре.

Книги и публикации 
 Buongiorno Cina, edizioni Avanti!, Roma, 1954.
 Un avvenire nell’industria grafica, ENIPG, Roma, 1964,.
 Il Busto di Gesso, Mursia, Milano, 1976, (Premio Campiello).
 Prigionieri nel Texas, Mursia, Milano, 1985. ISBN 978-88-425-2369-7
 Questione di statura, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1989. ISBN 978-88-04-32913-8
 Morire per vivere. Vita e lettere di Francesco Tumiati medaglia d’oro della Resistenza, Corbo Editore, Ferrara, 1997. ISBN 978-88-85325-42-5
 I due collegiali (in lingua italiana), Marsilio, Venezia, 1999. ISBN 9788831771658

Ссылки 
 

Писатели Италии
Писатели XX века
Писатели XXI века